Сергей Евгеньевич Заозеров (8 августа 1995, Бийск, Алтайский край) — российский биатлонист, чемпион России. Мастер спорта России.

Биография 
На внутренних соревнованиях представляет Алтайский край и параллельным зачётом Новосибирскую область. Ранее в отдельных сезонах представлял Санкт-Петербург (УОР № 2). Тренер (в команде Алтайского края) — Жамин Геннадий Владимирович.

На юниорском уровне был победителем и призёром первенства Сибирского федерального округа (2014).

В 2019 году в составе сборной Новосибирской области стал чемпионом России в патрульной гонке, в 2020 году — чемпион страны в командной гонке и серебряный призёр в гонке патрулей. Победитель этапа Кубка России в эстафете.

Неоднократный победитель региональных соревнований в Алтайском крае. Призёр межрегиональных соревнований «Приз памяти Г. Харитонова» (Новосибирск). По итогам 2018 года был занесён на доску почёта Бийского района.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте СБР
 Профиль на сайте biathlon.life

Биатлонисты России